Леонид Моисеев:
 Моисеев, Леонид Петрович (род. 1948) — российский дипломат.
  (Леон Моисеефф, Леонид Соломонович Моисеев) (1872—1943) — американский инженер-мостостроитель.
 Моисеев, Леонид Юрьевич — советский драматург, член СП СССР.